Gavina (Larus canus) – uccello della famiglia dei Laridi
 Gavina – antroponimo
 Gavina – azienda d'arredamento fondata da Dino Gavina

 Cesare Gavina – avvocato e politico italiano
 Dino Gavina – imprenditore italiano operante nel settore arredamento e disegno industriale

Altri progetti